

Села:
 Купине — Харківська область, Великобурлуцький район
 Купине — Хмельницька область, Шепетівський район

Купине — село, Вітебська область, Бешенковицький район

Місто:
 Купине () — Новосибірська область, Купінський район

Села:
 Купине () — Бєлгородська область, Шебекінський район
 Купине () — Самарська область, Безенчуцький район